Альмочуэль () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Бельчите. Занимает площадь 32 км². Население — 26 человек (на 2010 год). Расстояние — 64 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ficha de la población

Муниципалитеты Сарагосы